Куп европских шампиона 1965/66. је било 11. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 11. маја 1966. на Хејселу у Бриселу, где је Реал Мадрид са 2:1 победио Партизан. Ово је био шести пут да је Реал Мадрид освојио трофеј.

Квалификације

Прво коло

Четврфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1965/66.

Спољашње везе 
 Сезона 1965/66. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Легендарни Мустафа Хасанагић о Јунајтеду из 1966. и садашњем („Вечерње новости”, 7. новембар 2019)

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Фудбал у 1965.
Фудбал у 1966.